

Кармалка — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Кармалка — село, Шарлицький район, Оренбурзька область